Rio Maú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ireng River, vattendrag, 
 Rio Maú (vattendrag i Brasilien), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar